La saison 1946-1947 de deuxième division en Italie (Serie B) est organisée par la Lega Calcio créée en mai 1946. C'est la  du championnat de deuxième division. La saison précédente organisée par la fédération d'Italie du Nord après deux années sans compétition à cause de la guerre, n'est pas reconnue comme un championnat de Serie B car elle était disputée par les clubs de Serie B et Serie C, du Nord de l'Italie uniquement.

Déroulement de la saison 
Tous les clubs ayant assurés leur maintien lors de la saison 1945-1946 et les clubs de l'Italie du Sud n'ayant pas pu assurer leur maintien en Serie A 1945-1946 sont rejoints par 22 équipes promues de Serie C. Varèse Calcio qui devait disputer le championnat de la saison passée a obtenu un report car la ville avait subi de grands dommages de guerre. 

Le nombre de participants est de soixante équipes.

Le championnat est réparti en trois poules, deux au Nord et une au Sud de l'Italie, les trois vainqueurs de poule sont promus en Serie A.

Les quatre ou cinq derniers de poule sont relégués en Serie C.

Compétition 
La victoire est à deux points, un match nul à 1 point.

Poule A 

|valign=top align=left width=50%|

|}
 Vogherese et Biellese étant à égalité de points, un match d'appui est organisé pour déterminer le club qui sera relégué. Vogherese gagne 3 à 1 et se maintient en Serie B.

Poule B 

|valign=top align=left width=50%|

|}
 Pise et Anconitana étant à égalité de points, un match d'appui est organisé pour déterminer le club qui sera relégué. Pise l'emporte 2 à 1 et se maintient en Serie B. Anconitana sera finalement repêché en gagnant un match d'appui contre Biellese de la poule A (4-2).
 Pro Gorizia sera repêché, le club faisant partie de la zone occupée par les alliés.

Poule C 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Notes et références 
 saison 46-47 sur calcio-seriea.net

1946-1947
Championnat Italie Football 1946-1947 Serie B
Championnat Italie Football 1946-1947 Serie B
Italie
Italie